Каринский сельский округ

Владимирская область 

 Каринский сельский округ Александровского района

Кировская область 

 Каринский сельский округ Слободского района

Московская область 

 Каринский сельский округ Зарайского района (1994—2006)
 Каринский сельский округ Одинцовского района (1994—2006)